Drzewce-Kolonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
Drzewce-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lubusz
Drzewce-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lublin